Апра́ксинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Апраксинская (Брасовская) волость — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии, Севский уезд
 Апраксинская волость (Костромской уезд) — в составе Костромской губернии, Костромской уезд
 Апраксинская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Сергачский уезд
 Апраксинская волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии, Новгородский уезд
 Апраксинская волость (Ардатовский уезд) — в составе Симбирской губернии, Ардатовский уезд